Памятник карабахской женщине () — памятник в Ереване. Находится у здания Армянского академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова, на пересечении проспекта Саят-Новы и ул. Теряна.

История 
Был установлен в 1988 году. Скульптуру подарил городу Фонд армянской культуры.

Скульптор Давид Ереванци за основу взял образ танцовщицы и певицы Арев Багдасарян, уроженки Шушикенда. Советские власти запретили ставить скульптуру в городе, вследствие чего произведение два года находилось в литейной мастерской. После начала Карабахского движения в 1988 году статую установили в верхней части Лебединого озера.

Литература

Примечания

Ссылки 

Карабахской женщине
Здания и сооружения, построенные в 1988 году в СССР
Скульптуры 1988 года
1988 год в Армении
Появились в XX веке в Армении